DLC () — высокоуровневый протокол канала передачи данных в иерархии информационной модели OSI, немаршрутизируемый протокол.
 DLC ( — загружаемый контент) — форма и концепция цифровой дистрибуции.
 DLC () — австралийская некоммерческая антицензурная организация.
 DLC () — китайский аэропорт Далянь Чжоушуйцзы (IATA-код).
 DLC () — Совет демократических лидеров.
 DLC () — алмазоподобное покрытие.